Goldener Hirsch steht für:
 Gasthaus Goldener Hirsch, Hirschau, Bayern
 Goldener Hirsch (Festival), Brașov, Rumänien
 Hotel Goldener Hirsch (Salzburg), Salzburg, Österreich

Zum Goldenen Hirsch steht für folgende Gebäude:
 Zum Goldenen Hirsch (Düsseldorf)
 Zum Goldenen Hirsch (Frankfurt am Main)
 Zum Goldenen Hirsch (Limburg an der Lahn)

Zum goldenen Hirschen oder Goldener Hirschen steht für:
 Zum goldenen Hirschen (Apotheke) in Wien
 Zum goldenen Hirschen (Kommunikationsagentur) 
 Zum goldenen Hirschen (Pharmacie du Cerf) in Straßburg, siehe Jacob Reinbold Spielmann
 Zum goldenen Hirschen, früherer Name für den Gasthof Hirschen (Eglisau), Schweiz
 Gasthaus Goldener Hirschen (Bregenz), Österreich

Siehe auch:
 Orden vom Goldenen Hirsch, schlesische Ordensstiftung